

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 8 podstawowych
 Olszówka – część miasta Pajęczno
 Olszówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Olszówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Olszówka – przysiółek wsi Dobrzejewice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo
 Olszówka – część wsi Polubicze Dworskie w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Wisznice
 Olszówka – część wsi Babin w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Olszówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Olszówka – część wsi Bukowina Tatrzańska w woj. małopolskim, w pow.e tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska
 Olszówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Olszówka – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Olszówka – przysiółek wsi Gąsiorki w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Morzeszczyn
 Olszówka – część wsi Borowianka w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Olszówka – część wsi w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia
 Olszówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Olszówka – część wsi Podszkodzie w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Bodzechów
 Olszówka – przysiółek wsi Hajdaszek w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Olszówka – część wsi Sąpy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary
 Olszówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka
 Olszówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Przykona

Inne 
 olszówka – potoczna nazwa krowiaka podwiniętego
 Olszówka – dzielnica Bielska-Białej
 Olszówka – potok w Beskidzie Śląskim i na Pogórzu Śląskim, dopływ Białej
 Olszówka – potok, dopływ Dulówki
 Olszówka – potok, dopływ Kwisy
 Olszówka – potok, dopływ Raby

Zobacz też 
 gmina Olszówka – gmina wiejska w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim
 osoby: Edyta Olszówka, Mirosław Olszówka
 miejscowości: Nowa Olszówka, Olszówka Pilczycka, Stara Olszówka
 cieki wodne: Olszówka Krzycka, Olszówka Stabłowicka